De German Darts Masters 2017 was de tweede van twaalf European Tour-evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 15 tot 17 april in de Sparkassenarena, Jena.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor de derde opeenvolgende keer te winnen, door in de finale Jelle Klaasen met 6–2 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour-evenement bedroeg dit jaar £ 135.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 23 maart 2017. Zij waren geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie-evenementen: 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Milton Keynes op 31 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden op 23 maart), vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op 14 april), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 17 februari) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 25 februari).

Dave Chisnall (6) was afwezig.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2017
PDC Pro Tour
Sport in Jena
Sportevenement in Thüringen